Аалтонен, Элли:
 Аалтонен, Элли Синикка (род. 1953) — генеральный директор финского пенсионно-социального ведомства Kela.
 Аалтонен, Элли Нийло (1910—1990) — финский композитор.